Australian Open-mesterskabet i damesingle 1981 var den 56. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle og den 14. udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra. Turneringen var en del af Australian Open 1981 og blev spillet på græsbaner i Kooyong Lawn Tennis Club i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 30. november - 6. december 1981. Kvindernes del af turneringen blev ligesom det forgående år afviklet en måneds tid før mændenes rækker.

Mesterskabet blev vundet af tredjeseedede Martina Navratilova, som i finalen besejrede førsteseedede Chris Evert Lloyd med 6-7(4), 6-4, 7-5, og som dermed vandt den første af sine tre titler ved Australian Open-mesterskabet i damesingle, hvilket samtidig var den tredje af hendes 18 grand slam-titler i damesingle i løbet af karrieren. Det var andet år i træk, at mesterskabet blev vundet af en tjekkoslovakisk født spiller, efter at Hana Mandlíková havde vundet titlen det foregående år. Evert Lloyd deltog i Australian Open for blot anden gang i sin karriere, og hun måtte ligesom ved den første deltagelse i 1974 rejse hjem med andenpræmien. Hun var i en grand slam-finale i damesingle for 20. gang i sin karriere, og det var ottende gang, at hun måtte forlade slutkampen i taberens rolle.

Det var fjerde gang, at Martina Navratilova og Chris Evert Lloyd mødtes i en grand slam-finale i single, og det var tredje gang, at Navratilova kunne trække sig sejrrigt tilbage.

Den forsvarende mester, Hana Mandlíková, tabte i kvartfinalen til Chris Evert Lloyd med 4-6, 5-7. 16-årige Helena Suková spillede sin første grand slam-turnering på seniorniveau, og fik straks et mindre gennembrud ved først at spille sig igennem kvalifikationen og derefter at nå tredje runde af hovedturneringen.

Pengepræmier 

Den samlede præmiesum i kvindernes rækker ved Australian Open 1981 androg US$ 200.000, hvilket var det samme som det foregående år. Vinderen af damesingletitlen modtog A$ 34.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på A$ 2.000 i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 48 direkte kvalificerede spillere
 8 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

Fjorten af deltagerne blev seedet.

Resultater

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 32 spillere om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 1981
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 1981
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 1981
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 1981

Eksterne henvisninger 
 Australian Open
 ITF - Australian Open 1981

Noter 

Australian Open 1981
1981